Personen
 John Brown (medicus) (1735-1788), Schotse arts
 John Brown (Amerikaans politicus) (1757-1837), Amerikaans politicus
 John Brown (abolitionist) (1800-1859), Amerikaans abolitionist
 John Brown (bediende) (1826-1883), Schots bediende van koningin Victoria
 John C. Brown (1827-1889), Amerikaans generaal
 John Brown (acteur) (1904-1957), Brits acteur
 John Ronald Brown (1922-2010), Amerikaans chirurg
 John Brown (tennisser) (1940), Australisch tennisser
Zaken
 John Brown and Company, Schots scheepswerf